Rio Ucaiáli — ramo do Amazonas 
Ucaiáli (região)
Ucaiáli (província)

Desambiguações de topônimos